Ulysses S. Grant, président et général américain du 
 General Grant, le deuxième plus grand séquoia géant au monde
 General Grant, un trois-mâts barque américain